(2299) Hanko – planetoida
 Hanko – miasto w Finlandii
 Hanko (stacja kolejowa) – stacja kolejowa w Hanko
 „Hanko” – fiński kuter rakietowy typu Hamina z początku XXI wieku
 Hanko − japoński rodzaj pieczęci
 Półwysep Hanko – półwysep w Finlandii